Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Unione Sportiva Pro Victoria Pallavolo Monza nelle competizioni ufficiali della stagione 2017-2018.

Stagione 
Nella stagione 2017-18 l'Unione Sportiva Pro Victoria Pallavolo Monza assume la denominazione sponsorizzata di Saugella Team Monza.

Partecipa per la seconda volta alla Serie A1; chiude la regular season di campionato al quinto posto in classifica, qualificandosi per i play-off scudetto: viene eliminata durante i quarti di finale dalla .

Grazie al sesto posto al termine del girone di andata del campionato, la Pro Victoria Monza si qualifica per la Coppa Italia, eliminata nelle semifinali dall'.

Organigramma societario 

Area direttiva
Presidente: Carlo Rigaldo

Area tecnica
Allenatore: Luciano Pedullà
Allenatore in seconda: Fabio Parazzoli
Assistente allenatore: Maurilio Anfuso
Scout man: Manuel Marigliano

Rosa

Mercato

Risultati

Serie A1

Girone di andata

Girone di ritorno

Play-off scudetto

Coppa Italia

Statistiche

Statistiche di squadra 

G = partite giocate; V = partite vinte; P = partite perse

Statistiche dei giocatori 

P = presenze; PT = punti totali; AV = attacchi vincenti; MV = muri vincenti; BV = battute vincenti

Note

Collegamenti esterni 
 

2017-2018
Pro Victoria Monza